Боровлянский сельсовет:

 Боровлянский сельсовет — в Минском районе Минской области.
 Боровлянский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Боровлянский сельсовет — в Троицкий районе Алтайского края.